Серге́й Абаку́мов:
 Абакумов, Сергей Андреевич (1894—1972) — советский политический деятель.
 Абакумов, Сергей Иванович (1890—1949) — советский языковед, доктор филологических наук, член-корреспондент АПН РСФСР (1947).